Політія, є давньогрецьке слово і поняття.
 Політія (Арістотеля) — концепт державної форми правління за Арістотелем.
 Республіка (Платон) — робота грецького філософа Платона про "політію за Платоном".
 Політія (Фалея Халкедонського) — за свідченням Арістотеля, виступає одним із державних романів.
 «Політія» — наукові проекти, що здійснюються з 1960-х років ХХ сторіччя американськими політологами Г. Екстайном та Т. Гурром. Головним завданням цих наукових досліджень виступає з'ясування чинників сталості політичних режимів.
 Афінська політія — трактат про державний устрій Стародавніх Афін.